

Sigle 
 C-terminal domain (dominio C-terminale) – l'estremità di una catena di amminoacidi che termina con un gruppo carbossilico
 Conductivity Temperature Depth – sonda CTD
 Cumulative Trauma Disorder – Alterazioni dei sistemi muscoloscheletrici, vascolari e nervosi 
 Centro trasmissione dati
 Connective tissue disease – Malattia del tessuto connettivo (pneumopatie infiltrative diffuse, pneumologia).

Codici 
 ctd – codice ISO 639-3 della lingua chin tedim